Marskär kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Marskär, Houtskär, Åboland, 
 Marskär (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
 Marskär (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Marskär (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Marskär (vid Grötö, Nagu), Åboland, 
 Marskär (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Marskär (väster om Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Marskär (väster om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Marskär (söder om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Marskär, Raseborg, Nyland,

Åland 

 Manskär (Vårdö, Åland), 
 Marskär (öst Kökar, Åland), 
 Marskär (sydöst Kökar, Åland), 
 Marskär (Brändö, Åland),

Se även
Marskäret
Nöt-Marskär
Mjölke-Marskär
Morskär
Malskär

Robotskapade Finlandförgreningar